Bociany, bocianowate – rodzina ptaków brodzących

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe
 Bociany – część miasta Łapy
 Bociany – część wsi Bysław w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo 
 Bociany – część wsi Bysławek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Bociany – część wsi Lubiewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Bociany – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Bociany – osada w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Bociany – część wsi Radziwiłka w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn 
 Bociany – część wsi Lipnica w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły

Inne 
 Bociany – obraz Józefa Chełmońskiego

Zobacz też 
 Bocian, Bocianówka, Bocianowo